Alberico I di Spoleto, Duca di Spoleto (897).
 Alberico II di Spoleto, noto anche come Alberico di Roma.